Le Tournoi d'Australie de rugby à sept 2000 (anglais : Australia rugby sevens 2000) est la  étape la saison 1999-2000 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 18 et  au Suncorp Stadium à Brisbane, en Australie.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, battant en finale l'équipe d'Australie sur le score de 24 à 21.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Waisale Serevi (10 essais) 
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Waisale Serevi () 

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Australie de rugby à sept

Lien externe 
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2000
Événement sportif en Australie
Rugby à sept en 2000
Sport en février 2000